Хуан Санчес Котан — іспанський художник-чернець доби бароко

Котан — громада в кантоні Во
 Котанс — громада в Швейцарії в кантоні Фрібур

Див. також 
 Котань — лемківське село в Польщі